Galli – abitanti della Gallia
 Galli – nome con cui i Romani indicavano i Galati, popolazione celtica stanziatasi in Anatolia
 Galli – sacerdoti castrati della dea Cibele
 Galli – plurale di gallo, il maschio del Gallus gallus domesticus

Persone

Pagine correlate 
Gallo